Лукас Перес Мартинес (; 10 сентября 1988, Ла-Корунья, Испания) — испанский футболист, нападающий клуба «Депортиво Ла-Корунья».

Клубная карьера 
Выступал за молодёжные команды — «Алавес», «Монтанерос» и «Орденес». С 2007 года по 2009 год выступал за третью команду «Атлетико Мадрид».

Затем Лукас перешёл в «Райо Вальекано». В 2009 году он забил за вторую команду «Райо Вальекано» 20 мячей. После этого его начали привлекать к играм за основную команду. Также ему помогло то, что был травмирован один из лидеров команды Давид Аганцо. Всего за «Райо Вальекано» он провёл 7 матчей и забил 1 мяч (в ворота «Реал Вальядолида») в Сегунде.

На одном из матчей его заметил трансферный директор львовских «Карпат» Игор Йовичевич, который сказал, что Лукас имеет хорошую скорость и подходит под манеру игры «Карпат». Также им интересовались такие клубы как: «Альбасете», «Алькоркон», «Альмерия», «Вильярреал», «Реал Вальядолид», «Реал Сарагоса», «Сельта», «Хетафе». В январе 2011 года он разорвал контракт с «Райо Вальекано» и подписал трёхлетний контракт со львовскими «Карпатами».

На предсезонных сборах Лукас вместе с командой выиграл турнир Copa del Sol, где в финале «Карпаты» обыграли донецкий «Шахтёр» (1:0). В Премьер-лиге Украины дебютировал 6 марта 2011 года в выездном матче против киевского «Арсенала» (2:2), Лукас начал матч в основе, но на 61 минуте был заменён на Михаила Кополовца.

7 июля 2013 года стало известно, что Лукас полсезона 2013/14 проведёт в аренде в греческом ПАОКе. После окончания аренды Лукас во Львов так и не вернулся, а греки полностью выкупили контракт игрока.

18 июля 2014 года Лукас переходит в состав «Депортиво», сначала на правах аренды до окончания сезона, а затем испанцы полностью выкупают его контракт за 1,5 млн евро летом 2015 года. В «Депортиво» Лукас очень быстро превращается в одного из лидеров команды, играя на позиции центрального нападающего.

30 августа 2016 года стал игроком лондонского «Арсенала», клуб заплатил за его трансфер 17,1 миллиона фунтов.

9 августа 2018 года состоялся трансфер Лукаса в лондонский «Вест Хэм Юнайтед». 4 декабря 2018 года в матче с «Кардифф Сити» Лукас сделал дубль, забив свои первые голы за «Вест Хэм».

Стиль игры 
Лукас выступает на позиции нападающего, он может сыграть одинаково хорошо как в центре, так и с краю. Его рабочая нога — левая. Как сказал главный тренер «Карпат» Олег Кононов, Лукас может сыграть в обороне или в качестве атакующего хавбека. У него есть потенциал, он может решить эпизод в пользу команды.

Достижения 
«Арсенал»
 Обладатель Кубка Англии: 2016/17

Личная жизнь 
Его мечта играть за клуб из его родного города «Депортиво» или за «Барселону».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» (Киев)
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Райо Вальекано B»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Кадис»